Frenela är ett släkte av cypressväxter. Frenela ingår i familjen cypressväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cypressväxter
Frenela